Walderseestraße steht für:
 Walderseestraße (Dessau-Roßlau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Dessau-Roßlau
 Walderseestraße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-Ost
 Walderseestraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List